

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Długie Pole – przysiółek wsi Ciężkowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Długie Pole – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Cedry Wielkie